Mužská čtyřhra Miami Open 2021 probíhala na přelomu března a dubna 2021. Do deblové soutěže miamského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v Miami Gardens nastoupilo třicet dva párů. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájci titulu z roku 2019 byli američtí bratři Bob a Mike Bryanovi, kteří ukončili profesionální kariéry v srpnu 2020.
 
Vítězem se stal druhý nasazený chorvatský pár Nikola Mektić a Mate Pavić, který ve finále zdolal nenasazané britské duo Daniel Evans a Neal Skupski po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů a získali čtvrtou společnou trofej. Mektić na okruhu ATP Tour vybojoval dvanáctý deblový titul a pro Paviće to bylo jednadvacáté takové turnajové vítězství. Mate Pavić si díky bodové zisku zároveň zajistil návrat do čela tenisové klasifikace, když na prvním místě vystřídal Kolumbijce Roberta Faraha.

Nasazení párů 
  Juan Sebastián Cabal /  Robert Farah (2. kolo)
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové) 
  Marcel Granollers /  Horacio Zeballos (1. kolo)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (semifinále)
  Jamie Murray /  Bruno Soares (2. kolo)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (1. kolo)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (semifinále)
  Pierre-Hugues Herbert /  Nicolas Mahut (2. kolo)

Pavouk

Finálové fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Miami Open 2021